Kriegsspiel bezeichnet:

 Kriegsspiele, Spiele im Sinne der Spielsystematik 
 Kriegsspiel (Planspiel), ein historisches Planspiel
 Kriegspiel, eine Variante des Schachspiels
 Kriegsspiel, Alternativtitel eines britischen Dokumentarfilms (1965), siehe The War Game
 einen US-amerikanischen Spielfilm von John Badham (1983), siehe WarGames – Kriegsspiele

Siehe auch